Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1972 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Billie Jean King je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Evonne Goolagong (finale)
  Billie Jean King (prvakinja)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Chris Evert (polfinale)
  Kerry Melville (tretji krog)
  Rosie Casals (polfinale)
  Virginia Wade (četrtfinale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1972